111-я стрелковая дивизия:
 111-я стрелковая дивизия (1939) — сформирована, в Ульяновске, в 1939 году, преобразована в 18-ю стрелковую дивизию, в 1940 году.
 111-я стрелковая дивизия (1-го формирования) — сформирована в 1940 году, преобразована в 24-ю гвардейскую стрелковую дивизию в 1942 году.

Во время Великой Отечественной войны в боевых действиях принимали участие два формирования дивизии:
 111-я стрелковая дивизия (1-го формирования), периода ВОв.
 111-я стрелковая дивизия (2-го формирования) — сформирована в 1942 году.